Александров Сергій Леонідович — радянський, український та російський футболіст
 Александров Сергій Миколайович — український гірничий інженер
 Александров Сергій Миколайович — український військовик
 Александров Сергій Михайлович — радянський та молдовський футболіст
 Александров Сергій Павлович — російський художник театру
 Александров Сергій Сергійович — український військовик
 Александров Сергій Сергійович — радянський військовий льотчик